Леопольд Ранке: Ранке, Леопольд фон (1795—1886) — официальный историограф Пруссии (с 1841).
 Ранке, Леопольд Фридрих (1842—1918) — лютеранский священник, отец Германа, Отто и Фридриха Ранке